Eine Fehlhandlung (Eng. ) ist beim Softwaretesten die menschliche Handlung, die zu einem Fehlerzustand (Eng. , ) einer Software führt, welcher sich bei Verwendung des Programms als Fehlerwirkung (Eng. ) bemerkbar macht.

In der Regel geschieht eine Fehlhandlung unwissentlich, versehentlich oder aber auch absichtlich. Der durch sie erreichte Fehlerzustand kann unter Umständen auch unerkannt bleiben. Zu einer Fehlerwirkung führen aber nicht durch nur Fehlhandlungen verursachte Fehlerzustände, sondern auch andere Umstände wie z. B. zu hohe Lasten.

Einzelnachweise 

Softwaretechnik
Testen (Software)